Выставочный переулок — улица в Москве (с 2007 года).
 Выставочный переулок — бывшее название улицы Академика Петровского в Москве (1924—1973).